Ма́ркос Эванхели́ста Пе́рес Химе́нес (; , Мичелена, штат Тачира — , Алькобендас, Испания) — государственный и военный деятель Венесуэлы. Временный президент в 1952—1953 годах, президент в 1953—1958 годах.

Биография 
Родился в городе Мичелена штата Тачира в семье землевладельца Хуана Переса Бустаманте и школьной учительницы Аделы Хименес. Окончил начальную школу в Мичелене и колледж «Gemios Unidos» в колумбийском городе Кукута. Начал свою военную карьеру в 17 лет, в 1931—1934 годах обучался в Военной школе (академии), которую окончил в звании младшего лейтенанта. Артиллерист. Прошёл специализированные артиллерийские курсы (1939) и командно-штабные курсы (1940) военной академии «Чоррильяс» в Перу, где подружился с будущим перуанским диктатором Мануэлем Одриа, и в 1941 году, по возвращении на родину, был произведён в капитаны. Получил должность ответственного за пехотную подготовку и артиллерийское обучение в Военной школе. 20 января 1944 года был назначен начальником 1-го отдела Генерального штаба армии. Выдвинулся во время переворота 18 октября 1945 года, провозглашённого «Октябрьской революцией», был произведён в майоры и назначен на пост начальника штаба армии.

В 1946—1948 годах начальник генерального штаба. В звании подполковника участвовал в свержении конституционного правительства Р. Гальегоса (1947—1948). В 1948—1952 годах член военной хунты и министр обороны. В 1950 году после неудачной попытки похищения и последовавшего убийства Дельгадо Чальбо, Перес Хименес стал фактически главой правительства.

2 декабря 1952 года объявлен военными временным президентом Венесуэлы, с 19 апреля 1953 до 23 января 1958 года — президент Венесуэлы (в 1953 году утверждён Учредительным собранием, в 1957 году в результате плебисцита избран на новый срок). Пользуясь поддержкой нефтяных монополий США, установил в стране авторитарный политический режим. Были запрещены политические партии, в то же время доходы от добычи нефти направлялись на строительство жилья для рабочих и служащих, в страну привлекались образованные иммигранты из Европы, постепенно повышался уровень жизни населения.
В 1957 году произведён в генерал-майоры.

В январе 1958 года был свергнут в результате Январского восстания в Каракасе, поддержанного военными; бежал в Доминиканскую республику, затем в США.

Жил на вилле стоимостью в 400 000 долларов близ Майами, в американской печати именовался сокращённо — «Пи Джей» (P.J.) . Когда под давлением общественного мнения Венесуэлы был выдан ордер на его арест, Перес Хименес явился в тюрьму графства Дейд с орденом Легиона славы США, присвоенного «за выдающуюся политику иностранных капиталовложений». Обвинён в присвоении 14 млн долларов. Находился в заключении под № 505 в одиночной камере городской тюрьмы Майами. 12 августа 1963 года госсекретарь США Дин Раск заявил о решении выдать Переса Хименеса Венесуэле при условии, что судебное преследование ограничится только обвинениями в мошенничестве.13 августа 1963 года, когда самолёт уже ждал, адвокаты Переса Хименеса добились отсрочки выдачи, но уже 16 августа тот был доставлен самолётом в Венесуэлу.

Был помещён в тюрьму Модело в Каракасе, затем в течение полутора лет содержался в одиночной камере в городе Сан Хуан де Лос Моррос, в 1965 году решением Верховного суда Венесуэлы был приговорён к 13 годам и 4 месяцам тюрьмы. В августе 1968 года, отсидев в общей сложности 5 лет, Перес Хименес был освобождён и эмигрировал в Испанию, заочно возглавив созданную в 1965 году его сторонниками партию Националистический гражданский крестовый поход. В середине марта 1973 года приезжал в Венесуэлу, намереваясь выставить свою кандидатуру на президентских выборах, но под давлением общественного мнения был вынужден покинуть страну.

В 1990-х годах отклонил предложение президента Рафаэля Кальдеры вернуться в Венесуэлу, а в 1999 году отказался приехать на инаугурацию президента Уго Чавеса (хотя Чавес навестил Переса Хименеса в 1994 году в Испании).

Перес Хименес скончался 20 сентября 2001 года в Мадриде от сердечного приступа. Британская «The Guardian» отмечала по этому поводу, что одним он запомнился как безжалостный диктатор, правивший посредством цензуры, пыток и убийств, а другим — как воплощение военной эффективности и политической авторитарности. Перес Хименес стал последним представителем «эпохи великих диктаторов Латинской Америки» 1940—1960-х годов. В качестве парадокса газета приводила расхожую сентенцию венесуэльского поэта Андреса Элоя Бланко, бежавшего из страны, спасаясь от преследований военного режима: «Хорошие сыновья Венесуэлы умирают за рубежом, в то время как плохие сыновья всегда живут дома».

См. также 
 Январское восстание 1958 года в Венесуэле
 Фабрисио Охеда
 Плебисцит 1957 года в Венесуэле

Примечания

Литература 
 Портрет диктатора: Маркос Перес Хименес //ИНИОН РАН, 22.05.92, № 46513, 27 с.
 
 
 
 Социально-экономическая политика военных правительств в Венесуэле (1948—1958 гг.) //ИНИ0Н РАН, 29.05.92, № 46552, 54 с.
 Большая Советская энциклопедия, третье издание. — М.: Советская Энциклопедия, 1970-77 (электронная версия — М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2004.)
 Joaquín Soler Serrano. Pérez Jiménez se confiesa, Edilves, Barcelona, 1983
 Galve de Martín, María Dolores (2001) La Dictadura de Pérez Jiménez. Editorial de la Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela.ISBN 9800016872.
 Gonzalo Ramírez Cunillán. Secretos de la Dictadura 1948—1958, Editorial Grego s.a., 1996, Caracas

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Политики по алфавиту
Политики Венесуэлы XX века
Генералы Венесуэлы XX века
Министры обороны Венесуэлы
Военачальники Венесуэлы
Президенты Венесуэлы
Свергнутые президенты
Иммигрировавшие в Испанию из Венесуэлы
Олимпийский почётный диплом
Дивизионные генералы